Repetitor je srpska muzička grupa iz Beograda. Smatra se jednim od predstavnika Nove srpske scene.

Istorija 
Grupa je nastala u zimu 2005. godine, kada se Ana-Marija Cupin (bas, glas) pridružila Mileni Milutinović (bubnjevi) i Borisu Vlastelici (gitara, glas), koji su već neko vreme svirali zajedno. Repetitor od početka 2006. godine nastupa po Beogradu, a kasnije i po ostalim većim gradovima u Srbiji i sa grupama Partibrejkers, Kanda, Kodža i Nebojša, Jarboli, Obojeni program.

Prvi studijski snimak grupe, singl Ja, koji je objavljen na kompilaciji Jutro će promeniti sve?, proveo je pet nedelja na prvom mestu liste domaćih singlova Radija B92. Repetitor su učestvovali sa tri pesme i na kompilaciji Zdravo, zdravo, zdravo (Kultur Akt, 2008), na kojoj je predstavljeno pet tada novih bendova iz Beograda.

Njihov debi album Sve što vidim je prvi put snimljen je 2008. godine u studiju producentske kuće -{Digimedia}- u Beogradu i početkom maja u Puli (studio -{Partyzan}-). Album sadrži 13 pesama, a producent je Boris Mladenović (član grupa: Jarboli, Neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar, Veliki prezir, Dvojac bez kormilara).

Bend je 2007. godine na festivalu -{Art&Music}- u Puli osvojio prvo mesto glasovima žirija i publike.

Članovi 
 Boris Vlastelica — gitara, vokal
 Ana-Marija Cupin — bas-gitara, vokal
 Milena Milutinović — bubanj

Diskografija

Studijski albumi 
 Sve što vidim je prvi put (2008)
 Dobrodošli na okean (2012)
 Gde ćeš (2016)
 Prazan prostor među nama koji može i da ne postoji (2020)

Učešća na kompilacijama 
 Jutro će promeniti sve? (2007) — pesma Ja
 Zdravo, zdravo, zdravo (2008) — pesme 10 puta nedeljno, Sve što vidim je prvi put i Pukotine
 Femikseta (2010) — pesma Sve da zaboravim
 Bez rocka trajanja (Glazbeno dešifriranje Balkana) (2010) — pesma 10 puta nedeljno
 Kompot (2013) — pesma Lica

Nagrade i nominacije 
 Nagrade Runda

 IMPALA

 -{Adria Muzzik Video Awards}-

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvanični veb-sajt
 Repetitor na sajtu Bendkemp
 Repetitor na sajtu -{Discogs}-
 Repetitor na sajtu -{YouTube}-
 Repetitor na sajtu -{Facebook}-
 Repetitor na sajtu -{Instagram}-
 Repetitor na sajtu -{MySpace}-
 Repetitor na sajtu -{Last.fm}-
 Intervju na sajtu Popboks
 Recenzija albuma Sve što vidim je prvi put na sajtu Popboks

Репетитор
Српске алтернативне рок групе
Српске гаражне рок групе
Српске инди рок групе
Српске пост-панк групе
Музичке групе из Београда
Музичке групе основане 2005.
Нова српска сцена